Poljanskoje (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Poljanskoje (Saratov) - dorp in de Russische oblast Saratov
 Poljanskoje (Tver) - dorp in de Russische oblast Tver
 Poljanskoje (Toela) - dorp in de Russische oblast Toela